Este episodio se grabó durante las grabaciones de la segunda temporada y sirve como pre-estreno de la segunda temporada, tiene como estrella invitada a Debby Ryan protagonista de la serie Jessie. Este episodio forma parte del especial de Disney Channel «¿What The What?», en Latinoamérica en el especial «¿Que es esto?» y en España formó parte del especial ¿Dónde Cómo Qué?

Personajes 
Principales
 Rowan Blanchard como Riley Matthews. 
 Sabrina Carpenter como Maya Hart. 
 Ben Savage como Cornelius "Cory" Matthews. 
 August Maturo como Auggie Matthews. 
 Danielle Fishel como Topanga Matthews. 

Invitados
 Debby Ryan como Aubrey Macavoy (Invitado Especial).
 Jackée Harry como Evelyn Rand. 

Extras
 Stephanie Erb as Hillary Macavoy.
 David Starzyk as Ron Macavoy.

Especial 2015

Referencias 

Comedias de situación